Luck kan syfta på:

Łuck– polska namnet på en stad i västra Ukraina, se Lutsk
Luck (TV-serie) – en amerikansk TV-serie från 2012
Hans von Luck (1911–1997), tysk officer